Endemann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Endemann (1857–1936), tysk jurist
 Wilhelm Endemann (1825–1899), tysk jurist och politiker

Tyska efternamn